SEHA liga (South East Handball Association) je regionalna rukometna liga koja se igra na području srednje, jugoistočne i istočne Europe. Osnovana je 2011., a u njoj se trenutno natječu klubovi iz Bjelorusije, Hrvatske, Makedonije, Slovačke, Srbije, Mađarske i Rusije, u zonama Zapad i Istok.

Povijest 

Osnivanje regionalne rukometne lige predložio je Rukometni savez Bosne i Hercegovine.

U veljači 2011. u Beogradu je održan sastanak na kojemu je dogovoreno stvaranje SEHA lige.

25. svibnja 2011. u Zagrebu je potpisan Sporazum o kreiranju regionalne rukometne lige. Na sastanku istom prigodom odlučeno je kako će sjedište lige biti Zagreb, a prvi predsjednik lige Sandi Šola, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza.

Dosadašnji pobjednici

Medalje

Dio liste sudionika 
  Meškov, Brest
  NEXE, Našice 
  PPD Zagreb, Zagreb
  Metalurg, Skoplje 
  Vardar, Skoplje 
  Tatran, Prešov 
  Izviđač, Ljubuški
  Steaua, Bukurešt
  Vojvodina, Novi Sad 
  Zelezničar, Niš
  Borac, Banja Luka (2015./16.)
  Sloga, Doboj (2012./13.)
  Bosna, Sarajevo (2011./12.)
  Lovćen, Cetinje (2013./14.)
  Sutjeska, Nikšić (2011./12.)
  Telekom Veszprém, Veszprém (2016./17.) 
  Strumica, Strumica (2015./16.)
  Gorenje, Velenje (2017./18.)
  Celje Pivovarna Laško, Celje (2017./18.)
  Crvena zvezda, Beograd (2011./12.) 
  Partizan, Beograd (2013./14.)
  Radnički, Kragujevac (2014./15.)
  Metaloplastika, Šabac (2011./12.)
  Spartak Vojput, Subotica (2015./16.)
  Dinamo, Pančevo (2017./18.)
 Napomena: klubovi napisani po svojim tradicionalnim nazivima

Dosadašnji plasmani klubova u SEHA ligi 
Dosadašnji plasmani klubova u SEHA ligi (regularni dio/doigravanje)

Vanjske poveznice 

 Službena stranica

Izvori